Вайт (, , ) — прізвище англійського, шотландського або ірландського походження, останнє є англіфікованою формою  («син прекрасної Джиллі»),  або de Faoite. Є сімнадцятим прізвищем за поширеністю в Англії. Прізвище Whyte є давнішнім англійським варіантом написання White. Wight — це давніший англійський варіант написання прізвищ Wright або White, або, можливо, позначає жителя острова Вайт.

Відомі носії прізвища

А 
  (; 1880—1951) — американський шаховий композитор, теоретик, літератор і громадський діяч.
 Анджела Вайт (;  1985) — австралійська порноакторка і режисерка.
 Антоніо Лопес-Істуріс Вайт (;  1970) — іспанський політик, депутат Європейського парламенту.

Б 
 Барі Вайт (; уроджений — Барі Юджин Картер, ; 1944—2003) — американський композитор, співак, автор пісень.
 Бен Вайт (;  1997) — англійський футболіст, захисник.
 Бетті Вайт (;  1922) — американська акторка, комедіантка і телеведуча.
 Білл Вайт (;  1939) — канадський хокеїст.
  (;  1983) — американська співачка, гітаристка, піаністка, клавішниця і акторка.

В 
  (, уроджена — Росич, ;  1957) — американська акторка і телеведуча.
 Ванесса Вайт (;  1989) — британська співачка, автор пісень, танцівниця.
 Венді Вайт (;  1960) — колишня американська тенісистка.
 Вільям Генрі Вайт (; 1845—1913) — британський кораблебудівник.

Г 
 Гайден Вайт (; 1928—2018) — американський професор-історик та літературний критик.
 Гаррі Декстер Вайт (; 1892—1948) — американський економіст

Ґ 
 Ґрем Вайт (;  1951) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (1968).

Д 
  (; 1916—1990) — американський актор.
 Дейна Вайт (;  1969) — президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).
 Дерек Вайт (;  1968) — шотландський футболіст.
 Джагіді Вайт (;  1976) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиціях важкого форварда і центрового.
 Джеймс Вайт (; 1928—1999) — північноірландський письменник, автор науково-фантастичних романів, повістей та оповідань.
 Джек Вайт:
 Джек Вайт (, справжнє ім'я — Джон Ентоні Ґілліс, ;  1975) — американський рок-музикант
 Джек Вайт (, уроджений — Якоб Вейс, ; 1897—1984) — американський кінопродюсер, режисер і сценарист.
 Дженніфер Вайт (, уроджена — Карлі Енн Фрідман, ;  1988) — американська порноакторка і модель.
 Джеремі Аллен Вайт (;  1991) — американський актор кіно і телебачення.
 Джиммі Вайт (;  1962) — англійський професіональний гравець у снукер.
 Джо Джо Вайт (; 1946—2018) — американський баскетболіст, захисник.
 Джонні Вайт (; ?-2007) — колишній високопоставлений офіцер Офіційної ірландської республіканської армії.
 Джорді Вайт (;  1971) — американський музикант.
 Ділліан Вайт (;  1988) — британський професійний боксер у важкій ваговій категорії.

Е 
 Едвард Гіґґінс Вайт (; 1930—1967) — американський астронавт, інженер, лейтенант ВПС США.
 Елберт Вайт (; 1895—1982) — американський стрибун у воду, олімпійський чемпіон (1924).
 Елвін Брукс Вайт (; 1899—1985) — американський письменник, публіцист, есеїст, літературний стиліст.
 Еліс Вайт (, уроджена — ; 1904—1983) — американська кіноакторка.
 Еллен Вайт (, уроджена — Гармон, ; 1827—1915) — ідейний реформатор адвентизму і співзасновник Церкви адвентистів сьомого дня.
 Емі Вайт (;  1968) — американська плавчиня, олімпійська медалістка (1984).
 Емма Вайт (;  1997) — американська велогонщиця, бронзова олімпійська медалістка (2020), чемпіонка світу (2020).
 Енн Вайт (;  1961) — американська тенісистка.
 Етель Ліна Вайт (; 1876—1944) — британська письменниця, поетеса, авторка психологічних детективів.

Є 
 Єн Вайт (; 1901—1961) — шотландський композитор і диригент.

І 
 Ізабелл Вайт (; 1894—1972) — британська стрибунка у воду, олімпійська медалістка (1912).

К 
 Кай Вайт (;  1999) — британський велогонщик, олімпійський медаліст (2020).
 Кармен Вайт (;  1979) — українська порноакторка.
 Керол Вайт (; ар. 1943—1991) — англійська акторка.
 Клайв Вайт (;  1940) — англійський футбольний арбітр.
 Кларенс Вайт (, уроджений — ; 1944—1973) — американський блюграс та кантрі гітарист, співак
 Колін Вайт:
 Колін Вайт (;  1977) — канадський хокеїст.
 Колін Вайт (;  1997) — американський хокеїст.
 Крістофер Вайт (, уроджений —  або Chrìsdein MhicIlleBhain;  1952) — шотландський письменник.

Л 
 Лео Вайт (; 1882—1948) — американський актор театру і кіно.
 Ліз Вайт (;  1979) — англійська акторка.

М 
 Майкл Джей Вайт (;  1967) — американський актор і майстер бойових мистецтв.
 Мартін Вайт (; 1913—1972) — британський фахівець в галузі міжнародних відносин.
 Медісон Вайт (;  2004) — американська легкоатлетка.
 Мей Вайт (; 1889—1979) — американська акторка німого кіно.
 Моріс Вайт (; 1941—2016) — американський співак.

Н 
 Наталія Вайт (;  1997) — ямайська легкоатлетка.
 Нікола Вайт (;  1988) — британська хокеїстка.

П 
 Патрік Вайт (; 1912—1990) — австралійський письменник, лауреат Нобелівської премії.
 Пол Дадлі Вайт (; 1886—1973) — американський кардіолог.

Р 
 Раян Вайт (; 1971—1990) був американським підлітком з Кокомо, штат Індіана, обличчя якого з'явилось на плакатах щодо ВІЛ / СНІДу в США.
 Реджинальд Вайт (; 1935—2010) — британський яхтсмен.
 Робін Вайт (;  1963) — колишня професійна американська тенісистка.
 Розмарі Вайт (;  1986) — ямайська легкоатлетка.
 Роллін Вайт (; 1817—1892) — американський зброяр.
 Росс Вайт (;  1998) — британський та шотландський керлінгіст, олімпійський медаліст (2022).

С 
 Саймон Вайт (;  1951) — британський та американський астрофізик.
 Сиріл Тенісон Вайт (; 1890—1950) — австралійський ботанік.

Т 
 Тарні Вайт (;  1981) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2008).
 Тарра Вайт (;  1987) — чеська порноакторка.
 Тодд Вайт (;  1975) — канадський хокеїст.
 Томас Дрессер Вайт (; 1901—1965, Вашингтон) — американський воєначальник, генерал Повітряних сил США (1953).

Ш 
 Шон Вайт (;  1986) — американський сноубордист.

Ч 
 Чарлі Вайт (;  1987) — американський фігурист, олімпійський чемпіон (2014).

Інше 
 Клан Вайт (, ) — клан МакВайт, клан Мак Фаойті — один з ірландських кланів.
 «Міс Роуз Вайт» () — американський телефільм, відзначений найвищою національною премією «Еммі».

Примітки